Кубок Английской футбольной лиги 2017/2018 () — 58-й розыгрыш Кубка Футбольной лиги. Турнир также известен как Кубок Carabao (Carabao Cup), названный так в честь главного спонсора турнира — производителя энергетических напитков Carabao Energy Drink. В нём принимало участие 92 команды, представлявших Премьер-лигу и Футбольную лигу. Турнир начался 7 августа 2017 года и завершился 25 февраля 2018 года.

Победитель турнира, «Манчестер Сити» получил путёвку в третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, но так как по окончании сезона манкунианцы стали чемпионами, в квалификацию Лиги Европы попадет команда, занявшая 6-е или 7-е место.

Формат 
В турнире принимают участие команды, представляющие Премьер-лигу и Футбольную лигу. Турнир состоит из семи раундов. Клубы, квалифицировавшиеся в еврокубки по итогам предыдущего сезона, начинают своё участие в турнире с третьего раунда, остальные клубы Премьер-лиги — со второго раунда, а клубы Футбольной лиги — с первого раунда.

Участники 
В турнире принимают участие 92 команды, представляющие Премьер-лигу, Чемпионшип, Первую лигу и Вторую лигу.

Распределение команд 
К третьему раунду в турнире остаётся 32 команды. В первом раунде в турнире участвуют 70 из 72 команд Футбольной лиги. Во втором раунде в борьбу вступают 13 клубов Премьер-лиги и два лучших клуба, вылетевших в Чемпионшип в предыдущем сезоне (в данном случае это «Халл Сити» и «Мидлсбро»). В третьем раунде в турнир вступают клубы Премьер-лиги, участвующие в еврокубках («Арсенал», «Челси», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур»).

Первый раунд

Жеребьевка 
В первом раунде сыграли 70 команд: по 24 из Второй лиги и Первой лиги, и 22 из Чемпионшипа.
Жеребьевка производилась по географическому принципу — команды были поделены на «северную секцию» и «южную секцию», пары участников определялись исключительно внутри своих секций.

Матчи 
{{Footballbox collapsible
|date=
|time=19:45 
|team1=Аккрингтон Стэнли (4)
|score=3:2
|report= Отчёт
|team2=Престон Норт Энд (2)
|goals1=Ричардс-Эвертон Кларк Ки 
|goals2=Хьюджилл 
|stadium=Краун Граунд
|location=Аккрингтон
|attendance=2,879
|referee=Эдди Ильдертон
}}

 Второй раунд 

 Жеребьевка 
В этом раунде принимало участие 50 клубов: 13 клубов текущего сезона Премьер-лиги, не участвовавших в еврокубках; 2 клуба Чемпионшипа, которые заняли 18 и 19 места в Премьер-лиге по итогам предыдущего сезона; 35 победителей первого раунда кубка Лиги.
Жеребьевка второго раунда прошла 10 августа.

 Матчи 
Игры пройдут 22 и 23 августа.

 Третий раунд 

 Жеребьевка 
В третьем раунде к победителям второго круга присоединились 7 команд, участвовавших в текущем сезоне в еврокубках. Жеребьевка третьего раунда прошла 24 августа.

 Четвёртый раунд 

 Жеребьёвка 
Борьбу за трофей продолжили 16 победителей предыдущего раунда. Жеребьевка прошла 20 сентября по окончании матчей третьего раунда.

 Матчи 

 Пятый раунд 

 Жеребьёвка 
Борьбу за трофей продолжили 8 победителей предыдущего раунда. Жеребьевка прошла 26 октября.

 Матчи 

 Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 20 декабря 2017 г. по окончании четвертьфинальных матчей.

Полуфиналы проводятся по двухматчевой системе: каждая из команд против своих оппонентов сыграет один матч дома и один — в гостях. Победитель определяется по суммарному счёту в двух встречах. При ничейном общем счёте добавляется два дополнительных тайма по 15 минут к времени ответного матча. Если они не помогли определить победителя, в силу вступает правило гола, забитого на чужом поле. Если и в этом случае победитель не определен, команды будут пробивать послематчевые пенальти.

 Первые матчи 
Первые матчи состоялись 9 и 10 января 2018 года.

 Ответные матчи 
Ответные матчи прошли 23 и 24 января 2018 года.

 Финал 

Финальный матч состоялся 25 февраля 2018 года на Уэмбли.

 Бомбардиры 1 — покинул клуб в зимнее трансферное окно.''

Примечания 

2017
Англия
Кубок лиги